I-War peut désigner :
I-War, un jeu vidéo sorti sur Jaguar en 1995 ;
I-War (également connu sous le nom Independance War), un jeu de simulation spatiale développé par Particle Systems et édité par Infogrames, sorti en 1997 sur Windows.